Vassböle kan syfta på:
 Vassböle, Ingå – en by i Ingå kommun, Nyland
 Vassböle, Saltvik – en by i Saltviks kommun Åland